Middenloop (rivier), deel van de loop van een rivier
Middenloop (Zwalm), een natuurgebied in Zwalm